Felz steht für:

 Felz (Ravensburg), ein Ortsteil der Stadt Ravensburg in Baden-Württemberg

Felz ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Felz (* 1933), deutscher Architekt